Markéta může znamenat:

 Markéta (také Margareta) – ženské křestní jméno řeckého původu
 svatá Markéta – některá ze světic s tímto jménem
 některý z kostelů zasvěcených svaté Markétě

 geografie

 Markéta (rybník) – vodní nádrž v  v Přírodním parku Rokytka mezi částmi hlavního města Prahy Královice a Hájek u Uhříněvsi
 rybník Velká Markéta (Markéta I) nebo Malá Markéta (Markéta II) – rybníky v Praze-Břevnově, nedaleko baziliky sv. Markéty
 ostrov Markéta – přírodní památka uprostřed rybníka Hejtman v okrese Tábor

 jiné

 Markéta nebo Na Markétě – plochodrážní stadion naproti hřbitovu v Praze-Břevnově, nedaleko baziliky sv. Markéty